A seguir estão as partidas da Seleção Uruguaia de Futebol, de acordo com o site ELO Ratings.

Século XX

Década de 1901 
 20 de julho de 1902,  0-6 , Amistoso no Uruguai; Primeira partida, primeira partida contra a Argentina e primeira derrota.
 13 de setembro de 1903,  2-3 , Amistoso na Argentina; Primeira vitória.
 15 de agosto de 1905,  0-0 , Copa Lipton na Argentina; Primeiro empate.
 18 de julho de 1906,  1-6 , Amistoso no Uruguai; Primeira partida contra a África do Sul.
 21 de outubro de 1906,  2-1 , Copa Newton na Argentina;
 15 de agosto de 1907,  2-1 , Copa Lipton na Argentina;
 06 de outubro de 1907,  1-2 , Copa Newton no Uruguai;
 15 de agosto de 1908,  2-2 , Copa Lipton no Uruguai;
 13 de setembro de 1908,  2-1 , Copa Newton na Argentina;
 04 de outubro de 1908,  0-1 , Copa Prêmio Honorário da Argentina na Argentina;
 15 de agosto de 1909,  2-1 , Copa Lipton na Argentina;
 19 de setembro de 1909,  2-2 , Copa Newton na Argentina;
 10 de outubro de 1909,  3-1 , Copa Prêmio Honorário da Argentina;
 29 de maio de 1910,  3-0 , Copa Centenário da Revolução de Maio na Argentina; Primeira partida contra o Chile.
 12 de junho de 1910,  4-1 , Copa Centenário da Revolução de Maio;
 15 de agosto de 1910,  3-1 , Copa Lipton no Uruguai;
 13 de novembro de 1910,  1-1 , Copa Prêmio Honorário da Argentina;
 27 de novembro de 1910,  2-6 , Copa Prêmio Honorário da Argentina;

Seleção Uruguaia de Futebol